IGU est un sigle qui peut désigner :
 International Geographical Union (en français, Union géographique internationale), une société de géographie internationale.

 Igu, un district du Japon.